Antonino Salvatore Germanà,  politico
Basilio Germanà, politico
Gioacchino Germanà, politico